Les Vertes Années est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Vertes Années (The Green Years), roman britannique de A. J. Cronin (1944)
 Les Vertes Années (The Green Years), film américain réalisé par Victor Saville (1946), d'après le roman de Cronin.
 Les Vertes Années (Os Verdes Anos), film portugais réalisé par Paulo Rocha (1963)
 Les Vertes Années (Zöldár), film hongrois réalisé par István Gaál (1965)